Мыслова — название населённых пунктов на Украине:

 Мыслова — село в Подволочисском районе Тернопольской области.
 Мыслова — село в Волочисском районе Хмельницкой области.